Эль-Прат-де-Льобрегат ()  —   город и муниципалитет в провинции Барселона, Каталония (Испания). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Льобрегат. Занимает площадь 31,17 км². Население — 63434 человека (на 2010 год).

Известные уроженцы 
Альфред Гарсия — испанский певец, совместно с Амайей Ромеро представили Испанию на Евровидении-2018.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Buscaprat Guía comercial e información local 
 Patrimonio histórico-artístico del Prat de Llobregat
 Climatologías del Instituto Nacional de Meteorología
 Sitio web de la agrupación fotográfica Prat 
 Opinar sobre el Prat 

Города Барселоны
Муниципалитеты Барселоны